El término indecidibilidad puede referirse a varias cosas diferentes:

 la indecidibilidad: propiedad de un problema de decisión de no ser soluble mediante un algoritmo;
 la indecidibilidad o independencia, noción de lógica matemática referida a la imposibilidad de demostrar o refutar una sentencia a partir de otras;
 la indecidibilidad, equivalencia de los correspondientes problemas de cálculo combinatorio para términos lambda;
 la indecidibilidad, tesis de facto subyacente en el campo de los valores que fundamenta el minimalismo axiológico en filosofía; y
 en cuanto a los teoremas de limitación, puede referirse a:
 la indecidibilidad de Gödel, teoremas propuestos por Kurt Gödel que establecen que cada modelo se explica dentro de un modelo más amplio y más general; o
 la indecidibilidad de Church, teorema propuesto por Alonzo Church que establece la imposibilidad de encontrar un algoritmo solución al Entscheidungsproblem usando el cálculo lambda.

Enlaces externos